Warmte-krachtcentrale, een soort elektriciteitscentrale
 Wiskundig Centrum, een afluister- en analyse-afdeling van de Nederlandse marine (1963-1982)